Tocantins, uno stato del Brasile.
 Tocantins, un fiume brasiliano
 Tocantins, un comune brasiliano dello stato di Minas Gerais